La temporada 2011 de la NASCAR Sprint Cup Series fue la 63.ª de la categoría más importante de stock cars de los Estados Unidos. El calendario fue de 36 fechas más dos carreras de exhibición, comenzando con las 500 Millas de Daytona en Daytona International Speedway y terminando con el Ford 400 en Homestead-Miami Speedway.

Durante la temporada 2010, NASCAR anunció varios cambios en el calendario 2011, incluyendo la segunda fecha en Kansas Speedway y el debut de Kentucky Speedway, y Atlanta Motor Speedway y Auto Club Speedway perdieron una fecha cada una. Una vez que la temporada de 2010 había llegado a la conclusión, NASCAR también anunció cambios en 2011 en el sistema de puntos, y que el combustible, de ser Sunoco sin plomo cambió a una mezcla de etanol llamado "Sunoco Green E15".

Tony Stewart ganó el título de pilotos con una victoria en la última carrera de la temporada y venciendo en el desempate a Carl Edwards. Chevrolet ganó el campeonato de marcas con 248 puntos.

Equipos y pilotos confirmados

Tiempo completo

Tiempo parcial

Calendario

Resultados y estadísticas

Carreras

Pilotos 

 <span style="font-size:90%;">Negrita – Pole position lograda por tiempo. Cursiva – Pole position lograda por la práctica final. * – Piloto con más vueltas lideradas.

 1 – Inscripción tardía, el piloto y el propietario no suman puntos.

Marcas

Véase también

Referencias 

Deportes de motor en 2011
Temporadas de NASCAR